Grandes éxitos se refiere generalmente a una recopilación de las canciones más conocidas y populares de un cantante o grupo musical, pero también puede referirse a:

Álbumes musicales 
Grandes éxitos 91 04, álbum de Alejandro Sanz.
Grandes éxitos 98:06, álbum de Luis Fonsi
Grandes éxitos (álbum de Alaska y los Pegamoides)
Grandes éxitos (álbum de Aljadaqui)
Grandes éxitos (álbum de Babasónicos)
Grandes Éxitos de Bienvenido Granda
Grandes éxitos (álbum de Gabinete Caligari)
Grandes Éxitos (álbum de Carlos Baute)
Grandes Éxitos de Celia Cruz
Grandes éxitos (álbum de Chayanne)
Grandes Éxitos de Daniel Santos
Grandes éxitos (álbum de Ella Baila Sola)
Grandes éxitos (álbum de Fito Páez)
Grandes éxitos (álbum de Jarabe de Palo)
Grandes éxitos (álbum de Kudai)
Grandes éxitos (álbum de Laura Caro)
Grandes éxitos (álbum de Los Prisioneros)
Grandes éxitos (álbum de Los Tres)
Grandes éxitos (álbum de Lucybell)
Grandes éxitos (álbum de Luis Miguel)
Grandes éxitos Videos (DVD de Luis Miguel)
Grandes éxitos (álbum de Mägo de Oz)
Grandes Éxitos (álbum de Nicole)
Grandes éxitos (álbum de Revólver)
Grandes éxitos (álbum de Shakira)
Grandes éxitos a la manera de Alejandro Fernández, álbum de Alejandro Fernández.
Grandes éxitos de ayer y oink!, álbum de Chancho en Piedra.
Grandes éxitos, pequeños regalos, álbum de Celtas Cortos.
Grandes éxitos y fracasos, álbum de Extremoduro.
Grandes éxitos. Selección natural, álbum de Presuntos Implicados.

Otros 
Grandes éxitos, episodio de Lost.